Cercal ist der Name mehrerer Ortschaften in Portugal:

 Cercal (Cadaval), eine Gemeinde im Kreis Cadaval
 Cercal (Ourém), eine Gemeinde im Kreis Ourém
 Cercal do Alentejo, eine Gemeinde im Kreis Santiago do Cacém
 Cercal (Soure), eine Ortschaft der Gemeinde Gesteira im Kreis Soure